

Кістоун — місто, штат Айова
 Кістоун — місто, штат Південна Дакота
 Кістоун — місто, штат Західна Вірджинія
 Кістоун — місто, штат Вісконсин
 Кістоун — переписна місцевість, штат Колорадо
 Кістоун — переписна місцевість, штат Флорида
 Кістоун — переписна місцевість, штат Небраска